Ла Мохонера има више значења:

 Ла Мохонера (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мохонера (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мохонера (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мохонера (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мохонера (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мохонера (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мохонера (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мохонера (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мохонера (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мохонера (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мохонера (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мохонера (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мохонера (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мохонера (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мохонера (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мохонера (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мохонера (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мохонера (Навазен), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мохонера (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мохонера (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Мохонера (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Мохонера (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Мохонера (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Мохонера (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Мохонера (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мохонера (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мохонера (Сан Франсиско Лачиголо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мохонера (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мохонера (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мохонера (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мохонера, Ла Монера (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мохонера (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мохонера (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мохонера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мохонера (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мохонера (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мохонера (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мохонера (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мохонера (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику